Stanley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Stanley, 13th Earl of Derby
 George D. Stanley Jr
 William T. Stanley